Лаутен (Lauten) — многозначный термин.

Фамилия 
 Лаутен, Рольф Андреас () — норвежский кёрлингист.

Топоним 
 Лаутен (, ) — один из 13 округов Восточного Тимора.